John Doubleday ist der Name folgender Personen:

* John Doubleday (Bildhauer) (* 1947), britischer Maler und Bildhauer
 John Doubleday (Restaurator) (1796/1799–1856), britischer Restaurator und Antiquitätenhändler